Embiidae är en familj av insekter. Embiidae ingår i ordningen Embioptera, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Embiidae 68 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Spinnfotingar
Embiidae